Ainger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ainger (1837–1904), englischer Geistlicher und Gelehrter
 Nick Ainger (* 1949), britischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ainger (Michigan), im Eaton County
 Ainger (Ohio), im Williams County

Sonstiges:
 Ainger Lake, See im Gallatin County, Montana, Vereinigte Staaten